We Need to Talk About Kevin bezeichnet:

 We Need to Talk about Kevin (Roman), Roman von Lionel Shriver aus dem Jahr 2003
 We Need to Talk About Kevin (Film), britischer Spielfilm der Regisseurin Lynne Ramsay aus dem Jahr 2011